Aponychus är ett släkte av spindeldjur. Aponychus ingår i familjen Tetranychidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spindeldjur
Aponychus